Сан-Габриел:

 Сан-Габриел (Баия) — муниципалитет в Бразилии.
 Сан-Габриел (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии.

См. также 
 Сан-Габриел-да-Кашуэйра
 Сан-Габриел-да-Палья
 Сан-Габриел-ду-Уэсти